Ángel Nieto es el conjunto de un nombre propio Ángel y primer apellido Nieto que puede referirse a varios personajes:

 Ángel Nieto (1947-2017), piloto español de motociclismo, campeón del mundo.
Ángel Nieto: 12+1: Documental de 2005 sobre el personaje.
 Ángel Nieto Jr. "Gelete" (1976-), piloto español de motociclismo y de automovilismo.